Ігрежа-Нова (, «нова церква») — португальська власна назва.

Топоніми

Ігрежа-Нова (Барселуш) — парафія.
 Ігрежа-Нова (Мафра) — парафія.